Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1949 war die sechste Austragung dieses Wettbewerbs und gleichzeitig die erste, die mit Vereinsmannschaften durchgeführt wurde. Insgesamt nahmen 24 Mannschaften teil, von denen sich zwölf für die Endrunde qualifizierten. Polnischer Mannschaftsmeister wurde AZS Gliwice mit einem halben Punkt Vorsprung vor der Mannschaft von ZS Ogniwo-Cracovia Kraków, die in den letzten fünf Runden jeweils eine Partie kampflos abgeben musste.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1949.

Modus 

Die 24 teilnehmenden Mannschaften in vier Vorgruppen (Nord, Schlesien, Mitte, Süd) eingeteilt, aus denen sich jeweils die beiden Ersten für die Endrunde qualifizierten; außerdem erhielten vier Mannschaften einen Freiplatz für die Endrunde. Sowohl in den Vorrunden als auch in der Endrunde wurde ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern gespielt. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage). Die beiden Ersten der Endrunde waren direkt für die Endrunde der Mannschaftsmeisterschaft 1950/51 qualifiziert.

Termine und Spielort 

Die Vorrunde Nord wurde vom 16. bis 19. Juni in Gdańsk gespielt, die Vorrunde Schlesien vom 26. bis 29. Juni in Wrocław, die Vorrunde Mitte vom 28. Juni bis 1. Juli in Warszawa und die Vorrunde Süd vom 4. bis 11. Juli in Krynica-Zdrój. Die Endrunde wurde vom 30. Oktober bis 5. November in Szczecin ausgetragen.

Vorrunde

Gruppe Nord

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe Schlesien

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe Mitte

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe Süd

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Endrunde

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1949